Pomari ima više značenja:
 Pomari, Verona
 Pomari, Vicenza